Хлебный —опустевший железнодорожный разъезд в Краснокутском районе Саратовской области в составе городского поселения Муниципальное образование город Красный Кут.

География 
Находится на расстоянии примерно 7 километров по прямой на юг от районного центра города Красный Кут.

Население 
Население разъезда составляло 12 человек в 2002 году (100% казахи),  0 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Краснокутского района (Саратовская область)